Marcha del Silencio puede referirse a:

 Marcha del Silencio (Colombia)
 Marcha del Silencio (1968) (México)
 Marcha del Silencio (Uruguay)